Comănici este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Radu Comănici
 Viorel Comănici

Vezi și 
 Coman (nume de familie)
 Comănescu (nume de familie)

 Coman (dezambiguizare)

Nume de familie românești